Le terme château des Archevêques peut désigne différents châteaux en France : 

 le château des Archevêques, situé à Artannes-sur-Indre (Indre-et-Loire) ;
 le château des Archevêques, situé à Narbonne (Aude) ;
 le château d’Étalans dit des Archevêques, à Étalans (Doubs).

Archevêques